, 1765
 , 1788
 , 1780
 Симфония № 34 (Хованесс), 1977

 0034